Не следует путать со Схевенингенским вариантом Сицилианской защиты.

Схевенингенская система — система проведения шахматных соревнований, при которой каждый член одной группы участников играет со всеми членами другой группы. Получила название от турнира 1923 года в голландском городе Схевенингене, где она была впервые применена.

Порядок проведения 
Схевенингенская система применяется как в турнирах, где зачет очков личный, так и в матчах с командным зачетом. При этом все участники одной группы (или команды) играют только с участниками другой группы (команды), не встречаясь между собой. Очередность игры с партнерами и цвет фигур определяются жеребьевкой согласно таблице.
Рассмотрим пример проведения соревнований по схевенингенской системе между командами А и В. Участники команд имеют постоянные порядковые номера: для А - от I до VI, для В - от 1 до 6. В первом туре путём жребия определяется какая команда играет на всех досках белыми. Встречаются участники, имеющие одинаковые номера. Во втором туре команда А играет на всех досках черными. Происходит сдвижка номеров: противником №I становится №2 и т.д., а №VI - №1. В третьем туре опять меняются цвета и происходит очередная сдвижка номеров, и.т.д. (см. таблицу).

Применение 
Схевенингенская система удобна для проведения товарищеских и тренировочных встреч. Также использовалась при проведении международных матчей и в ряде других соревнований. В СССР применялась в турнирах на звание мастера, в которых мастера играли против кандидатов.

Литература

Ссылки 
  
  

Системы соревнований